Lover of Life, Singer of Songs (The Very Best of Freddie Mercury Solo) — збірник соло-хітів Фредді Меркюрі, випущений 4 вересня 2006 року. Попри те, що ці пісні вже виходили в світ на інших альбомах, платівка отримала величезне визнання у всьому світі.

Список пісень

Диск 1 
 «In My Defence» (2000 remix)
 «The Great Pretender» (оригінальна синглова версія 1987 року)
 «Living on My Own» (1993 Radio Mix)
 «Made in Heaven»
 «Love Kills» (оригінальна синглова версія 1984 року)
 «There Must Be More To Life Than This»
 «Guide Me Home»
 «How Can I Go On»
 «Foolin’ Around» (Steve Brown Remix)
 «Time»
 «Barcelona»
 «Love Me Like There’s No Tomorrow»
 «I Was Born to Love You»
 «The Golden Boy»
 «Mr Bad Guy»
 «The Great Pretender» (Malouf Remix)
 «Love Kills» (Star Rider Remix)
 «I Can Hear Music» (Larry Lurex, 1973 Single)
 «Goin’ Back» (Larry Lurex, 1973 B-Side)
 «Guide Me Home» (Piano Version by Thierry Lang)

Диск 2 
 «Love Kills» (Sunshine People Radio Mix)
 «Made in Heaven» (розширена версія)
 «Living on My Own» (The Egg Remix)
 «Love Kills» (Rank 1 Remix)
 «Mr Bad Guy» (Bad Circulation Version)
 «I Was Born to Love You» (George Demure Almost Vocal Mix)
 «My Love Is Dangerous» (розширена версія)
 «Love Making Love» (Демо-версія)
 «Love Kills» (Pixel82 Remix)
 «I Was Born to Love You» (розширена версія)
 «Foolin’ Around» (Early Version)
 «Living on My Own» (No More Brothers Extended Mix)
 «Love Kills» (More Order Rework)
 «Your Kind of Lover» (Vocal & Piano Version)
 «Let’s Turn It On» (A Capella)

Огляди
 Official Freddie Mercury site (Lover of Life Singer of Songs) 
 Офіційний сайт Queen 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Фредді Меркюрі
Вересень 2006